Regno Unito
 Wethersfield – parrocchia civile dell'Essex
 Stati Uniti d'America
 Wethersfield – città della Contea di Hartford, Connecticut
 Wethersfield – città della Contea di Wyoming, New York